Pin puede referirse a:
 Parque Infantil de Navidad, en España, sobre todo en País Vasco y Navarra.
 Partido de Integración Nacional, partido político de Colombia.
 Partido Integración Nacional, partido político de Costa Rica.
 Partido de Izquierda Nacional, partido político de Chile.
 Pin, en electrónica, patilla para conexiones eléctricas.
 Pin, insignia de tamaño pequeño generalmente.
 PIN, Personal Identification Number: número de identificación personal.
 Pin, comuna de Alto Saona (Francia).
 José Manuel Benito Entrialgo, Pin (1925-2016), futbolista español. 
 José Ordieres Cuesta, Pin (1908-¿?), futbolista español entomoto